Dennis Hillebrand (Leonberg, 1979. november 30. –) német labdarúgóhátvéd.

Jegyzetek

További információk 
 

1979-ben született személyek
Leonbergiek
Német labdarúgók
A VfR Aalen labdarúgói
A Greuther Fürth labdarúgói
A Rot Weiss Ahlen labdarúgói
Az FSV Frankfurt labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek